Пау () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 10,7 км². Население — 563 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de Estadística de Cataluña
 Información de la Generalidad de Cataluña

Муниципалитеты Жироны